Frances (sin acento, véase Francés) puede referirse a:
 Frances, área no incorporada, ubicada en el condado de Pacific, en el estado de Washington (Estados Unidos).
 Frances, película estadounidense de 1982 del género biográfico.
 Frances, nombre en clave aliado del Yokosuka P1Y, bombardero medio desarrollado por la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
 Frances, nombre de pila femenino.